Џермантаун има више значења:
 Џермантаун (Њујорк)
 Џермантаун (Мериленд)
 Џермантаун (Висконсин)
 Џермантаун (Илиноис)
 Џермантаун (Кентаки)
 Џермантаун (Охајо)
 Џермантаун (Тенеси)